Чепец:

 Чепец — женский и детский головной убор.
 Чепец — посёлок в Чердынском районе Пермского края.
 Чепец — река в России, протекает по Чердынскому району Пермского края.